Mistrovství Evropy v rychlobruslení 2005 se konalo ve dnech 7. až 9. ledna 2005 v rychlobruslařské hale Thialf v nizozemském Heerenveenu. Jednalo se o 16. společné mistrovství Evropy a celkově o 30. evropský ženský šampionát a 99. mistrovství Evropy pro muže. Z předchozího šampionátu obhajovali tituly Nizozemec Mark Tuitert a Němka Anni Friesingerová.

V Heerenveenu zvítězili Nizozemec Jochem Uytdehaage, pro něhož to byl druhý evropský titul v kariéře, a Němka Anni Friesingerová (páté evropské zlato).

Z českých závodníků na evropském šampionátu startoval pouze Miroslav Vtípil, neboť Martina Sáblíková jej vynechala kvůli nemoci.

Muži 
Mužského mistrovství Evropy se zúčastnilo celkem 32 závodníků z následujících zemí: Nizozemsko (4), Rusko (4), Itálie (3), Německo (3), Norsko (3), Belgie (2), Finsko (2), Polsko (2), Rakousko (2), Švédsko (2), Bělorusko (1), Česko (1), Rumunsko (1), Švýcarsko (1), Ukrajina (1).

Ženy 
Ženského mistrovství Evropy se zúčastnilo celkem 25 závodnic z následujících zemí: Německo (4), Nizozemsko (4), Rusko (4), Rumunsko (3), Itálie (2), Norsko (2), Bělorusko (1), Finsko (1), Polsko (1), Rakousko (1), Švédsko (1), Ukrajina (1).

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství Evropy 2005, isuresults.eu

2005
Rychlobruslení v roce 2005
Rychlobruslení v Nizozemsku
Sport v Heerenveenu
Sport v Nizozemsku v roce 2005
Sport v Evropě v roce 2005